Bohuslav má více významů:
 Bohuslav, mužské jméno
 Bohuslav (Teplá), část města Teplá v okrese Cheb
 Bohuslav (Hrubá Skála), část obce Hrubá Skála v okrese Semily
 Bohuslav (okres Tachov), zaniklá obec mezi Hošťkou a Labutí na tachovsku
 Bohuslav (Dněpropetrovská oblast), sídlo v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině
 Bohuslav (Kyjevská oblast), město v Kyjevské oblasti na Ukrajině